Димитриевич () — сербская фамилия. Известные представители:

 Димитриевич, Алёша (1913—1986) — цыганский артист и музыкант.
 Димитриевич, Драгутин (1876—1917) — начальник разведывательного отдела Генерального штаба Сербии, сооснователь тайного общества Чёрная рука.
 Димитриевич, Елена (1862—1945) — сербская писательница, поэтесса, феминистка.
  (1962—2006) — сербский футболист.
  (род. 1963) — сербский футболист.
 Димитриевич, Мила (род. 1877) — сербская актриса.
 Димитриевич, Милош (род. 1984) — сербский футболист.
 Димитриевич, Миша (1854—1909) — сербский актёр и режиссёр.
 Димитриевич, Ненад (род. 1998) — северомакедонский баскетболист.

См. также 
 Дмитриевич